Den thailändska 6-timmarsklockan är en tradition för tidsvisning i Thailand. Ett dygn delas upp i fyra sextimmarsperioder. Varje timme uttrycks med en särskild fras, med undantag för den sista timmen inom en period. Den sjätte timmen i gryningen kallas yam rung (ย่ำรุ่ง, ), medan den sjätte timmen i skymningen kallas yam kham (ย่ำค่ำ, ).

Kultur i Thailand
Tidmätning